Доле́нко — українське прізвище.

Персоналії 
 Володимир Доленко (1889—1971) — український політичний та громадський діяч, правник, публіцист
 Григорій Доленко (1917—1990) — український геолог і геофізик
 Надія Доленко (1917—1990) — українська радянська діячка, робітниця Роменського заводу автоматичних телефонних станцій. Депутат Верховної Ради УРСР 10-го скликання 
 Олександр Доленко (1990) — український баскетболіст

Українські прізвища
Прізвища на -енко